La 100ª Brigata autonoma di difesa territoriale (, unità militare А7028) è la principale unità delle Forze di difesa territoriale dell'Ucraina dell'oblast' di Volinia, subordinata al Comando operativo "Ovest" delle Forze terrestri.

Storia 
Dopo un periodo di addestramento nell'autunno 2018, che coinvolte i residenti dell'oblast' di Volinia e alcuni istruttori provenienti dalle zone di combattimento in Donbass, l'11 dicembre è stata annunciata la riorganizzazione delle unità territoriali locali e la creazione della brigata. Nel 2019 si sono svolte ulteriori esercitazioni con circa un migliaio di riservisti.

L'unità è stata mobilitata durante l'Invasione russa dell'Ucraina del 2022. Nel corso della guerra è rimasta schierata nell'Ucraina settentrionale, per proteggere il confine da una possibile seconda offensiva proveniente dalla Bielorussia.

Struttura 
 Comando di brigata
 50º Battaglione di difesa territoriale (Ratne)
 51º Battaglione di difesa territoriale (Kamin'-Kašyrs'kyj)
 52º Battaglione di difesa territoriale (Manevyči)
 53º Battaglione di difesa territoriale (Luc'k)
 54º Battaglione di difesa territoriale (Kovel')
 55º Battaglione di difesa territoriale (Volodymyr)
 Unità di supporto

Note

Voci correlate 
 Battaglioni di difesa territoriale

Altri progetti 

Unità militari ucraine